Амбарные — это три пресноводных озера на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии: Верхнее Амбарное, Среднее Амбарное и Нижнее Амбарное.

Общие сведения 
Общая площадь озёр — 3,3 км², площадь водосборного бассейна — 1430 км². Располагаются на высоте 42,1-41,0 метров над уровнем моря.

Берега Амбарных озёр изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через водоёмы протекает река Калга, впадающая в Белое море.

К северо-востоку от Верхнего Амбарного проходит автодорога местного значения  («Р-21 „Кола“ — Энгозеро — Гридино»).

Населённые пункты вблизи водоёмов отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000002972.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Калги
Озёра Лоухского района